Туркан — фамилия. Известные носители:

 Туркан, Мирсад (род. 1976) — турецкий баскетболист.
 Туркан, Ралука (род. 1976) — румынский политик.